

Округа Уттаракханда

Примечания